Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS), een verband voormalige Sovjetstaten;
 gOS (Linuxdistributie), een Linuxdistributie;
 Gos, het pseudoniem van striptekenaar en scenarist Roland Goossens
 Galacto-oligosacharide, een prebioticum dat voorkomt in melk
 Goeree-Overflakkee Samen, een plaatselijke politieke partij in de gemeente Goeree-Overflakkee